Barren Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Barren Mountain (Alaska)
 Barren Mountain (Piscataquis County, Maine, 1119 m)
 Barren Mountain (Piscataquis County, Maine, 805 m)